Елена Костанич-Тошич (; родилась 6 июля 1981 года в Сплит, СРЮ) — хорватская теннисистка.

 Победительница 4 турниров WTA в парном разряде.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-1998).
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-1998).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-1998).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1997).

Общая информация 
Родителей хорватки зовут Слободан (внешний банковский аудитор) и Смиляна (медсестра в стоматологической поликлинике). У Елены также есть сестра Марина.

Вся семья в свободное время играет в теннис. Елена впервые взяла ракетку в руки в 7 лет.

Костанич-Тошич называет среди своих спортивных кумиров Майкла Джордана и Горана Иванишевича (легендарный хорват тренируется в том же теннисном клубе, что и Елена).

8 июля 2006 уроженка Сплита вышла замуж за Роко Тошича — хорватского профессионального игрока в настольный теннис.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (16)

Победы (8)

Поражения (8)

Финалы турниров ITF в парном разряде (12)

Победы (10)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 6 июля
Родившиеся в Сплите
Теннисисты Хорватии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек